Mistrzostwa Azji w Piłce Ręcznej Kobiet 1987 – pierwsze mistrzostwa Azji w piłce ręcznej kobiet, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez AHF mający na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w Azji. Odbył się w dniach 15 sierpnia – 1 września 1987 roku w Ammanie. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do IO 1988.

W zawodach zwyciężyła reprezentacja Korei Południowej, awans na Letnie Igrzyska Olimpijskie 1988 uzyskały natomiast Chinki, Koreanki bowiem miały już zapewniony start jako gospodarze.

Uczestnicy 
 Grupa A
 
 
 
 Grupa B

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Azjatycka Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Azji w piłce ręcznej
1987 w piłce ręcznej
1987 w Azji